Guanajuatense – abitanti di Guanajuato (città)
Guanajuatense – abitanti di Guanajuato